Кати () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Маэстрасго. Занимает площадь 102,3 км². Население — 863 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Municipio
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Кастельона